Silverhill peut désigner :
 Silverhill, village de l'Alabama
 Silverhill (Colombie-Britannique)
 , montagne artificielle et point culminant du Nottinghamshire